Хомин — прізвище. Відомі носії:
 Хомин Андрій Михайлович (*1982) — український футболіст, захисник.
 Хомин Андрій Романович (1968—1999) — український та туркменський футболіст, захисник.
 Хомин Василь (1922—1944) — вояк УПА, лицар Бронзового хреста заслуги УПА.
 о. Петро Хомин (1891—1988) — український католицький священик, педагог і журналіст.
 Рафаїл Роман Хомин (1907—1944) — ієромонах-студит, іконописець, капелан Старшинської школи УПА «Олені».